Баччан (, , ) — индийская фамилия. Известные носители:

 Баччан, Абхишек (род. 1976) — индийский актёр и продюсер.
 Баччан, Амитабх (род. 1942) — индийский киноактёр, политик, продюсер и телеведущий.
 Баччан, Джая (род. 1948) — индийская актриса и политик, жена Амитабха Баччана.
 Баччан, Теджи (1914—2007) — социальный активист, жена Хариванша Рая Баччана.
 Баччан, Хариванш Рай (1907—2003) — индийский поэт.
 Айшвария Рай Баччан (род. 1973) — индийская актриса, «Мисс мира» 1994 года, жена Абхишека Баччана.